Любимец може да се отнася за:
 Любимец – град в Област Хасково, България
 Любимец – община в Област Хасково, България
 Любимец – село в Псковска област (Гдовски район), Русия
 „Любимец“ – роман (1991) от Кир Буличов

Вижте също 
 „Любимец 13“ (1958) – български игрален филм
 „Любимец 2007“ – футболен клуб от гр. Любимец
 „Любимец на учителя“ () – американски и японски филми